Knaf se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Friedrich Knaf
 Joseph Josef Friedrich Knaf